Дюроше () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюроше, Мария (1809—1893) — бразильский акушер-гинеколог, врач.
 Дюроше, Поль-Андре (род. 1954) — прелат Римско-католической церкви, вспомогательный епископ Су-Сент-Мари, 2-й титулярный епископ Авсуаги.